Conopodium bourgaei är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson. Conopodium bourgaei ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
bourgaei